Михаленки — название населённых пунктов.

Россия 
 Михаленки — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Михаленки — деревня в Куженерском районе Республики Марий Эл.